Assistens Kirkegård findes flere steder i landet:
 Assistens Kirkegård (Fredericia)
 Assistens Kirkegård (Haderslev)
 Assistens Kirkegård (København) jfr. Assistens Kirkegård, som omhandler samme kirkegård
 Assistens Kirkegård (Køge)
 Assistens Kirkegård (Lyngby)
 Assistens Kirkegård (Nyborg)
 Assistens Kirkegård (Odense)
 Assistens Kirkegård (Skagen)
 Assistens Kirkegård (Svendborg)
 Assistens Ny Kirkegård (Nørresundby)
 Assistens og Søholm Kirkegård (Birkerød)
 Assistens Kirkegården ved Mindeport (Aarhus)
 Assistens Kirkegården (Aarhus)